Bernardo Álvarez puede referirse a:

 Bernardo Álvarez Pérez (1887-1969): cantaor español
 Bernardo Álvarez Afonso (1949-): religioso (obispo católico) español
 Bernardo Álvarez Herrera (1956-): político, diplomátivo venezolano
 Bernardo Álvarez Merino (1971-): baloncestista español